Fairfield si può riferire a:

 Australia
 Fairfield – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 City of Fairfield – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud
 Fairfield – sobborgo di Brisbane, Queensland
 Fairfield – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Regno Unito
 Fairfield – distretto di Liverpool
 Fairfield – villaggio della parrocchia civile di Belbroughton, Worcestershire
 Fairfield – villaggio del Lake District in Cumbria
 Stati Uniti d'America
 Fairfield – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Fairfield – capoluogo della Contea di Solano, California
 Fairfield – census-designated place della Contea di Hyde, Carolina del Nord
 Fairfield – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Fairfield – area non incorporata della Contea di Billings, Dakota del Nord
 Fairfield – capoluogo della Contea di Camas, Idaho
 Fairfield – capoluogo della Contea di Wayne, Illinois
 Fairfield – capoluogo della Contea di Jefferson, Iowa
 Fairfield – città della Contea di Nelson, Kentucky
 Fairfield – città della Contea di Somerset, Maine
 Fairfield – township della Contea di Lenawee, Michigan 
 Fairfield – township della Contea di Shiawassee, Michigan 
 Fairfield – città della Contea di Teton, Montana
 Fairfield – città della Contea di Clay, Nebraska
 Fairfield – township della Contea di Cumberland, New Jersey
 Fairfield – township della Contea di Essex, New Jersey
 Fairfield – città della Contea di Herkimer, New York
 Fairfield – città della Contea di Butler, Ohio
 Fairfield – census-designated place della Contea di Adair, Oklahoma
 Fairfield – borough della Contea di Adams, Pennsylvania
 Fairfield – township della Contea di Crawford, Pennsylvania 
 Fairfield – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania 
 Fairfield – township della Contea di Westmoreland, Pennsylvania 
 Fairfield – capoluogo della Contea di Freestone, Texas
 Fairfield – città della Contea di Utah, Utah
 Fairfield – città della Contea di Franklin, Vermont
 Fairfield – città della Contea di Spokane, Washington
 Fairfield – città della Contea di Sauk, Wisconsin